Corno Baitone, montagna di 3331 metri nel gruppo dell'Adamello.
Lago Baitone, bacino artificiale ai piedi della suddetta cima.